Палмар де Браво има више значења:

 Општина Палмар де Браво (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Палмар де Браво (Палмар де Браво, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику